Paläontologische Zeitschrift (; ISSN: 0031-0220, ) — немецкий научный журнал для публикации оригинальных исследований в различных областях палеонтологии. Основан в 1913 году.

История 
Журнал основан в 1913 году немецким палеонтологическим обществом Paläontologische Gesellschaft, издаётся концерном Springer Berlin / Heidelberg. Первый номер опубликован в 1914 году.

Индекс цитирования (импакт фактор) равен 1.275 (2017, ISI Journal Citation Reports Ranking Thomson Reuters).

Редакция 

 Главный редактор (2018): 
 Mike Reich, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie Munich, Germany
 Редакторы:
Joachim Reitner, Georg-August-Universität Göttingen, Fakultät für Geowissenschaften und Geographie, Abteilung Geobiologie, Göttingen
Juergen Kriwet, Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart
Oliver Rauhut, Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie Munich, Germany
Hans-Dieter Sues, Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA
 другие

ISSN 
 ISSN: 0031-0220 (печатная версия)
 ISSN: 1867-6812 (электронная версия)

Примечания

См. также 
 Палеонтологический журнал
 Список зоологических журналов
 Scripta Geologica

Ссылки 

 Рефераты статей «Palaontologische Zeitschrift» (springerlink.com)

Научные журналы на английском языке
Научные журналы на немецком языке
Палеонтологические журналы
Научные журналы Германии
Печатные издания, возникшие в 1913 году